Леплевский — белорусская фамилия, образованная от названия д. Леплёвка.

Известные носители:
 Леплевский, Григорий Моисеевич (1889—1938) — член Коллегии НКВД, заместитель прокурора СССР.
 Леплевский, Израиль Моисеевич (1896—1938) — деятель советских спецслужб, комиссар государственной безопасности 2-го ранга.